VGC heeft meerdere betekenissen:

 Vlaamse Gemeenschapscommissie
 Variation Géométrique Contrôlée, een voorwielophanging voor motorfietsen.
 Verordening Gedragscode, de gedragscode voor Registeraccountants